David Gray (1956–1999) tömeggyilkos, az aramoanai mészárlás elkövetője
 David Gray (1968) angol énekes, dalszerző
 David Gray (1979) angol sznúkerjátékos
 David Gray (1988) skót labdarúgó (Manchester United)
 David Gray, Nemes István egyik írói neve (Worluk átka, Káosz-ciklus)